«Клуб Либерта́д» () — одна из старейших (старше только «Олимпия» и «Гуарани») и самых титулованных футбольных команд Парагвая, основанная в 1905 году.

История 

Клуб был основан в 1905 году на волне политической нестабильности в стране. 30 июля Хуаном Мануэлем Сосой Эскаладой был основан клуб, название которого в переводе с испанского означает «Свобода».

С момента своей первой победы в первенстве Парагвая в 1910 году «Либертад» всегда старался позиционировать себя в качестве третьей силы в клубном футболе страны после двух доминирующих команд — «Олимпии» и «Серро Портеньо». Но в этом плане у «Либертада» есть конкурент — другой столичный клуб «Гуарани». Последние не выигрывали чемпионата страны с 1984 года, однако по прежнему собирают на стадионе больше болельщиков, чем на матчах «Либертада». Однако у «чёрно-белых» есть неоспоримое преимущество: у «Гуарани» лишь 11 чемпионских титулов, а «Либертад» же в 2017 году довёл это число до 20. В 2021 году команда завоевала 21-й чемпионский титул, и по этому показателю сохраняет звание самой титулованной команды Парагвая начала XXI века.

Достижения 
  Чемпион Парагвая (22): 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, Ап. 2008, Кл. 2008, Кл. 2010, Кл. 2012, Ап. 2014, Кл. 2014, Ап. 2016 , Ап. 2017, Ап. 2021, Ап. 2022
  Вице-чемпион Парагвая (22): 1909, 1924, 1927, 1928, 1929, 1931, 1944, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1967, 1977, 1990, 1992, 2004, 2005, Ап. 2009, Кл. 2009, Кл. 2013, Кл. 2019
  Обладатель Кубка Парагвая (1): 2019
  Чемпион Второго дивизиона (1): 2000
 Полуфинал Кубка Либертадорес (2): 1977, 2006

Известные игроки 
  Мауро Гевгеозян
  Франсиско «Чики» Арсе
  Фреди Барейро
  Дельфин Бенитес Касерес
  Карлос Бонет
  Хусто Вильяр
  Пабло Гарнье
  Эрнан Родриго Лопес
  Эулохио Мартинес
  Хуан Самудио
  Эстаниславо Струве
  Хуан Баутиста Торалес
  Себастьян Флеитас
  Эхидио Аревало Риос

Известные тренеры 
  Карлос Хара
  Херардо Мартино
  Рубен Исраэль
  Серхио Маркарян

Баскетбол 
Баскетбольная команда «Либертад» — 9-кратный чемпион Парагвая: 1958, 1972, 1974, 1977, 1979, 1986, 1987, 1990, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Парагвая
Спорт в Асунсьоне